Яфаново — название населённых пунктов в России:

 Яфаново — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Яфаново — деревня в Лежневском районе Ивановской области.